|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2006 vond plaats van 2 tot en met 8 oktober 2006 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De Nederlandse titelhoudster Michaëlla Krajicek was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Maria Elena Camerin bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Viktoryja Azarenka.

De ongeplaatste Sun Tiantian uit China won het toernooi. In de finale versloeg zij de via een wildcard toegelaten Oezbeekse Iroda Tulyaganova in twee sets. Sun wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Maria Elena Camerin en Émilie Loit had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Camerin speelde samen met Emmanuelle Gagliardi.

De als eerste geplaatste Anastasia Rodionova en Galina Voskobojeva bereikten de tweede ronde. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens een polsblessure van Voskobojeva.

Het vierde reekshoofd, de Wit-Russinnen Viktoryja Azarenka en Tatjana Poetsjek, wonnen het toernooi. In de finale lieten hun als tweede geplaatste tegenstandsters, Maria Elena Camerin en Emmanuelle Gagliardi, verstek gaan, wegens een enkelblessure van Camerin. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Poetsjek had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Azarenka geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tasjkent 2006
Tasjkent